Birkengraben ist ein Gewässername:

 Birkengraben (Betzengraben), rechter Abzweig des Plantagegraben zwischen Markt Weidenbach und dessen Dorf Esbach, Landkreis Ansbach, Bayern, der von nahe Esbach an über Gräben, darunter zuletzt den Betzenbach, zur Altmühl entwässert
 Birkengraben (Kirnau), linker Zufluss der Kirnau zwischen Rosenberg und seiner Talmühle, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Birkengraben (Korntalgraben), rechter Zufluss des Korntalgrabens (zum hier noch Sandegraben genannten Seltenbach) nach Göttelfingen, Gemeinde Eutingen im Gäu, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Birkengraben (Krebsgraben), linker Zufluss des Krebsgrabens (als Hinterwiesengraben zum Walkenweiherbach, zur Wörnitz) zwischen Ketschenweiler und Esbach, beide Stadt Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach, Bayern
 Birkengraben (Räuschelbach), linker Zufluss des Räuschelbachs (zur Glems) in Münchingen, Stadt Korntal-Münchingen, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Birkengraben (Wiebach), rechter Oberlauf des Wiebachs (zur Itz) bis nahe Welsberg, Gemeinde Itzgrund, Landkreis Coburg, Bayern 

Siehe auch:
 Birkenbach